Ихва́н, аль-Ихван (,  — братья):
 аль-Ихван или «Ихван ман таа-Аллах» () — религиозное военное ополчение Ибн Сауда.
 аль-Ихван аль-Муслимун () — международная религиозно-политическая ассоциация.
 Ихван ас-Сафа () — основанное в X веке в Басре тайное мусульманское научное сообщество.
  — саудовская компания.
  или Ихван — исламское течение в Китае.
  — проиндийская милиция в Джамму и Кашмире.
 Ихван Ридван Раис (1951—1966) — индонезийский молодёжный активист, погибший в уличном столкновении.